El nombre María de Médici puede referirse a distintos personajes históricos descritos a continuación:

 María de Piero de Médici (1445 - 1474), hija de Pedro de Cosme de Médici, hermana de Lorenzo el Magnífico;
 María de Cosme de Médici (1540 - 1557), hija de Cosme I de Médici y su esposa Leonor de Toledo;
 María de Médici (1575 - 1642), Reina de Francia, consorte de Enrique IV de Francia;
 María de Médici, hija natural de Antonio de Médici; 
 María Magdalena de Medici (1600 - 1633), hija de Fernando I de Toscana;
 María Cristina de Médici (1609 - 1632), hija de Cosme II de Médici;
 Ana María Luisa de Médici (1667 - 1743), hija de Cosme III de Toscana, última descendiente de la rama principal de la familia Médici.